Cawston – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Cawston – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)